Symfonie nr. 26 (Haydn), een symfonie van de Oostenrijkse componist Joseph Haydn
 Symfonie nr. 26 (Mjaskovski), een symfonie van de Russische componist Nikolaj Mjaskovski
 Symfonie nr. 26 (Mozart), een symfonie van de Oostenrijkse componist Wolfgang Amadeus Mozart

B 26